Bowrey ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Bowrey (* 1943), australischer Tennisspieler
 Vern Bowrey (* 1948), australischer Ruderer